Токката и фуга может означать несколько классических композиций

Иоганна Себастьяна Баха

 Токката и фуга ре минор (BWV 538) («Дорийская») — для органа
 Токката и фуга фа минор (BWV 540) — «Дорийская», для органа
 Токката, адажио и фуга до мажор (BWV 564) — для органа
 Токката и фуга ре минор (BWV 565) — наиболее известная «Токката и фуга», для органа
 Токката и фуга ми мажор (BWV 566) — для органа
 Другие токкаты и фуги в списке произведений Иоганна Себастьяна Баха

Дитриха Букстехуде
 Токката и фуга фа минор (Букстехуде) — для органа